

Église Saint-Eugène de Formentin (Calvados)
 Église Saint-Eugène-Sainte-Cécile de Paris (IX)
 Église Saint-Eugène de Saint-Eugène (Aisne)
 Église Saint-Eugène de Xaintray (Deux-Sèvres)